

Єрмолаєвка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Єрмолаєвка — село, Пензенський район, Пензенська область

Див. також 
 Єрмолаєво
 Єрмолаївка